Henri Lepage peut faire référence à :
 Henri Lepage (1814-1887), historien français spécialisé dans l'histoire de la Lorraine ;
 Henri Lepage (1898-1970), réalisateur et scénariste français;
 Henri Lepage (1906-1959), cycliste canadien ;
 Henri Lepage (1908-1996), escrimeur français;
 Henri Lepage (1941-), économiste et essayiste français.